Гросето () е провинция в Италия, разположена в южната част на Тоскана.

Площта ѝ е 4504 км², а населението – около 224 000 души (2001).

Провинцията включва 28 общини, административен център е град Гросето. Това е най-голямата и най-слабо населена провинция в Тоскана.

Административно деление 
Провинцията се състои от 28 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт